Шингкхар-лакханг ()— буддийский монастырь школы Ньингма, расположенный в районе Ура  в Бумтанге, Бутан. Находится за невысоким перевалом на грунтовой дороге от Ура через монастырь Сумтранг-гомпа, на высоте около 3400 м в деревне Шингхар.

Монастырь основал в 1350 году Лонгченпа. 

В монастыре проводится на 6-10 день 9-го месяца тибетского календаря (в конце октября) пятидневный праздник  (цечу) Шингкар Рабней.

Примечания

Ссылки 
 Shingkhar photos
 Travel to Shingkhar

Появились в 1350 году
Монастыри школы ньингма
Бумтанг
Буддийские храмы и монастыри Бутана